Wierzchowina peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Wierzchowina, village de la voïvodie de Mazovie
 Wierzchowina, village de la voïvodie de Lublin